Приволжское муниципальное образование — упразднённое в 2013 году муниципальное образование в составе Энгельсского муниципального района Саратовской области со статусом городского поселения.

Административный центр — рабочий посёлок Приволжский.

История 
Приволжское муниципальное образование создано в соответствии с Законом Саратовской области от 27 декабря 2004 г. № 106-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Энгельсского муниципального района», которым наделено статусом городского поселения.

24 апреля 2013 года городское поселение было упразднено, населённые пункты включены в муниципальное образование город Энгельс.

Население

Органы местного самоуправления 
Высшее должностное лицо муниципального образования — Глава Приволжского муниципального образования Куклин Вячеслав Викторович, возглавляет представительный орган местного самоуправления — Совет Приволжского муниципального образования (Приволжский Совет), состоящий из 20 депутатов, избираемых на 5 лет. Заместитель Главы Приволжского муниципального образования — Кузьмичева Татьяна Сергеевна.

Исполнительно-распорядительный орган — администрация Приволжского муниципального образования.
И. о. главы администрации Приволжского муниципального образования — Коган Юрий Григорьевич.

Официальные символы 
Приволжский Совет своим решением от 16 марта 2006 года № 41/01 «Об использовании официальной символики Энгельсского муниципального района Саратовской области» решил использовать в качестве официальных символов Приволжского муниципального образования герб и флаг Энгельсского муниципального района.

Населённые пункты 
 рабочий посёлок Приволжский — административный центр муниципального образования;
 посёлок Геофизик ;
 село Квасниковка;
 посёлок Новосёлово.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт органов местного самоуправления Приволжского муниципального образования

Упразднённые городские поселения Саратовской области
Упразднённые муниципальные образования Энгельсского района
Городские поселения, упразднённые в 2013 году